Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michail Elgin che ha battuto in finale André Ghem 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (primo turno)
 Denis Istomin (semifinali)
 Marsel İlhan (quarti di finale)
 Michail Elgin (Campione)

 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Augustin Gensse (secondo turno)
 Pavel Chekhov (secondo turno)
 Ivan Serheev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2008